Копропорфириноген I это тетрапиррол, который накапливается при острой перемежающейся порфирии.

Метаболизм
Тетрапирролы
Соединения азота по алфавиту